

Patronyme

 Edgar W. Woolard, (1899-1978), (météorologiste américain)
 Jamal Woolard, (1975- ), (acteur et rappeur américain)

Homonymie
Homonymie de patronyme